Kaktus steht für:

 eine Pflanze aus der Familie der Kakteengewächse
 Kaktus (Band), Schweizer Rockband 
 Kaktus (Heraldik), eine Wappenfigur der Heraldik
 Kabarett Kaktus, deutscher Kleinkunstpreis

Siehe auch:

 Cactus